Eduardo Lugo (21 de febrero de 1933-28 de abril de 2006) es un actor de doblaje y director mexicano reconocido por su propio telenovela Navidad sin fin.

Filmografía

Películas
Río Grande - (1950) - Truncker (Fred Kennedy)

Series de TV
¡Combate!
Willis (N/A)
Cabo (N/A)
El súper agente 86 (serie de TV)
Hippie - (Jackie Lane) (temp. 4, ep. 16)
Hechizada
Vendedor de helados - (Phil Arnold)
La familia Munster
Presentador de televisión - (Michael Jackson)
El amigo - (Nicky Blair)
Los locos Addams (serie de TV)
Fred - (Hal Baylor)
Montrose - (George Cisar)
Sr. Joe Digby - (Eddie Quillan)
El túnel del tiempo
Teniente japonés - (Jerry Fujikawa)
Ruta 66
Cantinero - (N/A)

Series animadas
Jonny Quest
Voz en radio
Centinela # 3
 Ditriky
Don Gato y su pandilla
Guardián del muelle
Voces adicionales
Súper ratón
Perro furioso
Insertos
Los Picapiedra (serie animada) - Voces adicionales
Los Supersónicos - Voces adicionales
Looney Tunes - Voces adicionales (2ª etapa)

Animes
Capitán Raimar - Varios

Películas de animes
El pequeño samurai (1959) - La bruja

Series Mexicanas
Los Beverly de Peralvillo (1968-1973)
Chespirito (1995) - 1 episodio
La Hora Pico (2000-2006) - Don Isaurio (Recurrente)

Enlaces externos